Название RMS Carinthia несли два океанских лайнера компании «Cunard Line»:
 RMS Carinthia (1925) — лайнер, спущен в 1925 году, потоплен немецкой подлодкой U-46 в 1940 году.
 RMS Carinthia (1956) — лайнер, спущен в 1956 году, разрезан на металл в 2006.